Rocles puede referirse a: 

 Rocles, comuna francesa situada en Allier.
 Rocles, comuna francesa situada en Ardèche.
 Rocles, comuna francesa situada en Lozère.